W krainie zaginionych bajtli – opowiadanie autorstwa Eugeniusza Dębskiego. Akcja rozgrywa się na Górnym Śląsku i opowiada o życiu grupki chłopców. Tekst ukazał się w 2004 roku w 43. numerze pisma „Science Fiction” i zajął 2. miejsce w głosowaniu na nagrodę Nautilus.

Przypisy 

Polskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 2004